Time Flies (album), een album van Vaya Con Dios
 Time Flies (single), een single van Vaya Con Dios